Franciaország
Talcy, település Loir-et-Cher megyében
Talcy, település Yonne megyében